Il Bank Austria Tennis Trophy 2003 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor.
È stata la 29ª edizione del Bank Austria Tennis Trophy, che fa parte della categoria International Series Gold nell'ambito dell'ATP Tour 2003. Il torneo si è giocato al Wiener Stadthalle di Vienna in Austria, dal 6 al 12 ottobre 2003.

Campioni

Singolare maschile 

 Roger Federer ha battuto in finale  Carlos Moyá 6-3, 6-3, 6-3

Doppio maschile 
 
 Yves Allegro /  Roger Federer hanno battuto in finale  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny 7-67, 7-5

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2003